Danakildepressie
 Danakilwoestijn
 Danakil (band) - Een Franse reggaeband